Асґард:

 Асґард — в скандинавській міфології небесне місто богів-асів.
 Асґард (Marvel Comics) — вигаданий світ у всесвіті Marvel Comics.
 Асґард (нафтове родовище) — група нафтових родовищ на території континентального шельфу Норвегії.
 Асґард (гора) — гора на острові Баффінова Земля.
 Асґард (кратер) — кратер на Каллісто, спутнику Юпітера.
 Асґард — одна з найрозвиненіших іншопланетних цивілізацій у всесвіті «Зоряна Брама».